Pinhão ist der Name folgender Gemeinden

in Brasilien:

 Pinhão (Paraná), Bundesstaat Paraná
 Pinhão (Sergipe), Bundesstaat Sergipe

in Portugal:

 Pinhão (Alijó), Kreis Alijó
und folgender Flüsse

in Brasilien:

 Rio Pinhão (Jordão): linker Nebenfluss des Rio Jordão im Süden von Paraná

in Portugal: 

 Rio Pinhão (Douro): rechter Nebenfluss des Duero im Norden Portugals